Page je priimek več oseb:
 Gertrude Page, rodezijska pisateljica
 Thomas Nelson Page, ameriški pisatelj in diplomat